Duraznillo blanco es la denominación común de dos plantas y sus frutos:

Puede ser la planta Solanum glaucophyllum.
Puede ser la planta Ruprechtia apetala.
Puede ser el cacto Opuntia leucotricha.